«Charm School» — восьмий студійний альбом шведського гурту «Roxette». Випущений 2011 року.

Списки композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Roxette
Англомовні музичні альбоми